Bachstraße

Badergasse

Bahnhofstraße

Bangertstraße

Barbarossastraße

Bärenstraße

Baron-von-Weitershausen-Weg

Basaltweg

Baumweg

Beethovenplatz

Begonienweg

Behringstraße

Benzstraße

Bergstraße

Berliner Straße

Bernhardstraße

Bertolt-Brecht-Weg

Biberweg

Bickenstraße

Bienenstraße

Birkenhainer Straße

Birkenweg

Bischof-Bolte-Straße

Bleichstraße

Blücherstraße

Bogenstraße

Böhmerwaldstraße

Borngasse

Bornpfad

Borsigstraße

Boschstraße

Brahmsweg

Brandenburgstraße

Brauhausstraße

Breitscheidstraße

Bremer Straße

Breslauer Straße

Brown-Boveri-Straße

Bruchköbeler Landstraße

Bruchwiesenweg

Brückenstraße

Brucknerstraße

Brüder-Bauer-Straße

Brüder-Grimm-Straße

Brüder-Kurzschenkel-Straße

Brüningstraße

Buchbergstraße

Buchenweg

Büchertalstraße

Buchheckenweg

Büchnerstraße

Büdinger Straße

Bühlweg

Bulaustraße

Burgallee

Burggartenweg

Burggartsweidig

Literatur 
 Martin Hoppe: Hanauer Straßennamen. Hanau 1991. ISBN 3-87627-426-5